12/4 kan syfta på:

 12 april
 4 december (amerikanskt datumformat)